Dunger ist der Familienname folgender Personen:

 Hella Dunger-Löper (* 1951), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Hermann Dunger (1843–1912), deutscher Germanist und Lehrer
 Nicolai Dunger (* 1968), schwedischer Songwriter
 Wolfram Dunger (1929–2019), deutscher Biologe und Bodenzoologe, langjähriger Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz

Siehe auch:
 Dünger